Цецилия (Caecilia) е име на:

 Женско име на римската фамилия Цецилии
 Цецилия Метела, няколко жени
 Цецилия Пилия (75 - 46 пр.н.е.), дъщеря на Пилей/Пилий, по майчина линия внучка на Марк Лициний Крас, 56 пр.н.е. съпруга на Тит Помпоний Атик. Майка на Помпония Цецилия Атика (* 51 пр.н.е.). Баба на Випсания Агрипина и прабаба на Юлий Цезар Друз
 Помпония Цецилия Атика, майка на Випсания Агрипина, съпругата на император Тиберий
 Света Цецилия, римска мъченица от 3 век
 Цецилия Рената Австрийска (1611 – 1644), от 1637 кралица на Полша

Биология:
 Caecilia - род безкраки земноводни от семейство Caeciliidae